Greeley puede referirse:
Greeley (Colorado)
Greeley (Iowa)
Greeley (Kansas)
Greeley Center (Nebraska)
Condado de Greeley (Kansas)
Condado de Greeley (Nebraska)